Le Corpus Christi College peut être :

Corpus Christi College de l'université d'Oxford,
Corpus Christi College de l'université de Cambridge,
Corpus Christi College, Nouvelle-Galles du Sud,
Corpus Christi College, Australie-Occidentale,
Corpus Christi College, Belfast, Irlande du Nord.